Claude Barbin (v. 1565/1570-1624), administrateur français ;
 Claude Barbin (1628-1698), imprimeur et libraire français ;
 François Barbin (1953-), comédien français ;
 Herculine Barbin (1838-1868), hermaphrodite français ;
 Pierre Barbin (1926-2014), haut responsable culturel français ;
 Raoul Barbin, peintre français du  siècle.

Autres 
 Viaduc de Barbin, ouvrage d'art traversant la Sèvre Nantaise.

Patronyme français